PEZ est un bonbon
 Johann Christoph Pez (1664-1716) est un compositeur allemand